Općina Novo Sarajevo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Novo Sarajevo (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Istočno Novo Sarajevo, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar